Таурас (Tauras) — литовское мужское имя, может означать тур (бык), телец (созвездие/знак зодиака).

Также:
 «Таурас» — литовский футбольный клуб из города Таураге.
 «Таурас» — литовский футбольный клуб из города Шяуляй, существовавший в 1971—1994 годах.
 «Таурас» — марка телевизоров и название Шяуляйского телевизорного завода в 1991—1993 годах.
 Tauras — пивоварня, основанная в 1860 году в городе Вильнюсе (закрыта в 2005) и марка выпускавшегося ею пива.

См. также 
 Taurus